Maiak (Kixtim), complex d'equipaments nuclears a Txeliàbinsk, a Rússia
 Maiak (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Maiak (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Maiak (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Maiak (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia